Kuglački klub "Željezničar" (KK Željezničar; KK Željezničar Belišće; Željezničar; Željezničar Belišće) je muški kuglački klub iz Belišća, Osječko-baranjska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "2. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Istok", ligi trećeg stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu  
Kuglački klub "Željezničar" je osnovan 1957. godine, a 1983. godine registriran kao pravna osoba.  
Osamostaljenjem Hrvatske, klub je nastupao u ligama hrvatske kuglačke regije "Istok", a u sezoni 2012./13. su bili članovi "1. hrvatske kuglačke lige". 
U sezoni 2016./17. "Željezničar" je bio član "1. B hrvatske kuglačke lige - Sjever".  
Klub tradicionalno u sklopu proslave za Dan grada Belišća, "Željezničar" igra susret s klubom "Monte-mont" iz Osijeka.

Uspjesi

Ekipno 
 2. HKL - Istok 
 prvak: 2011./12., 2014./15.  
 doprvak: 2013./14. 

 3. HKL 
 prvak: 2005./06. (Zona Osijek), 2010./11. (Istok)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Belišće

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Željezničar - 810156 (Kuglački savez Osječko baranjske županije) 
 aplikacija.kuglanje.hr, Željezničar 
 kuglanje.hr, Željezničar 
 portal.kuglanje.hr, Željezničar 
 kuglacki-savez-os.hr, KK Željezničar Belišće 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB ŽELJEZNIČAR BELIŠĆE 
 aktivni.net, Kuglački klub Željezničar

Izvori  
 
 sib.net.hr, VIDEO: Belišće dobilo kuglačkog prvoligaša, objavljeno 29. srpnja 2012., pristupljeno 1. svibnja 2020. 
 zsugbelisce.hr, Udruge članice, pristupljeno 1. svibnja 2020.  
 tzbelisce.net, Sport i rekreacija, pristupljeno 1. svibnja 2020.  
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB ŽELJEZNIČAR BELIŠĆE 
 fininfo.hr, KK  "ŽELJEZNIČAR" BELIŠĆE 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "ŽELJEZNIČAR" BELIŠĆE 
  

Željezničar
Belišće